Leopoldina je lahko:
 Leopoldina (ime)
 Colônia Leopoldina
 Leopoldina, Minas Gerais
 893 Leopoldina
 Nemška akademija znanosti Leopoldina